Millhurst ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Millhurst (Illinois)
 Millhurst (New Jersey)

in Kanada:
 Millhurst (Edmonton)